Шахно́вич (Сахнович) — патронимическая фамилия еврейского происхождения и отчество (от мужского имени Шахне).

Известные носители:
 Шахнович, Александр Романович (род. 1930) — советский и российский невропатолог.
 Шахнович, Василий Васильевич (1922—1983) — генерал-лейтенант Советской Армии.
 Шахнович, Зелиг (1874—1952) — журналист, писатель.
 Шахнович, Марианна Михайловна (род. 1957) — российский философ, культуролог, антрополог, доктор философских наук.
 Шахнович, Михаил Иосифович (1911—1992) — советский философ, историк культуры, специалист в области религиоведения, профессор ЛГУ.
 Шахнович, Моисей Давидович (1918—1982) — участник Великой Отечественной войны, майор, Герой Советского Союза.
 Шахнович, Роман Александрович (1896—1969) — советский невропатолог.
 Шахнович, Сергей Валерьевич (род. 1991) — российский спортсмен (пауэрлифтинг).

Примечания